Izel peut désigner :

 Izel (ou Izel-sur-Semois), section de la ville belge de Chiny, en Région wallonne
 Izel-lès-Équerchin, commune française du Pas-de-Calais
 Izel-lès-Hameau (orthographiée Izel-les-Hameaux avant 2009), commune française du Pas-de-Calais

Voir aussi 
 France Bleu Breizh Izel, station de radio ; en langue bretonne  signifie « Basse-Bretagne »

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France